Доберман може бити:

 Доберман, раса пса
 Доберман (филм), француски филм
 -{The Doberman}-, песма Касабијана